El término erupción puede referirse, en esta enciclopedia:

 A la erupción volcánica;
 A la erupción cromosférica o solar;
 A la erupción cutánea, una patología dermatológica;